La république de Pologne (polonais : ) est le nom officiel de la Pologne. Le terme désigne :

 La république des Deux Nations (1569-1795) ou la Première République
 La république de Pologne (1918-1945) ou  la Deuxième République
 La république populaire de Pologne, appelée République de Pologne de 1945 à 1952 puis République Populaire de Pologne jusqu'en 1990
 La république de Pologne (depuis 1990) ou la Troisième République

Voir aussi
 Rzeczpospolita (régime politique)
 
 
 Ville libre de Cracovie ou République de Cracovie (1815-1846), Cité-État
 Gouvernement polonais en exil (1939-1945 puis 1947-1990)
Etat polonais clandestin